Per a l'animal, vegeu musaranya elefant
 Per a la moneda de la República Democràtica del Congo, vegeu Zaire (moneda)
 Per al faraó de la primera Dinastia de l'antic Egipte, vegeu Den